est la formule brute de plusieurs isomères.

 Pyrazol
 bétazole, numéro CAS 
 histamine, numéro CAS